Савалеево — название населённых пунктов в России:

 Савалеево — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Савалеево — деревня в Татышлинском районе Башкортостана.
 Савалеево — село в Заинском районе Татарстана.